MMT pode se referir a:
Mistura de Modalidades de Treinamento
Teoria Monetária Moderna (Modern Monetary Theory)